Het Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 19 van  was de 7e editie van het Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 19, een CONMEBOL-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 19 jaar. Zes landen namen deel aan dit toernooi dat van 9 augustus tot en met 26 augustus 1975 in Peru werd gespeeld. Uruguay werd voor de vierde keer winnaar, het land won in de finale van Chili. Argentinië werd derde.

Groepsfase

Eindstand

Wedstrijden

Finale

Voetbal in 1975
Voetbal in Peru
Zuid-Amerikaans voetbalkampioenschap mannen onder 20
Sportevenement in Peru